Leef! (film), Nederlandse film
 Leef! (televisieprogramma), Belgisch televisieprogramma